— японская фамилия. Известные носители:
 Кавамура, Дзиро (1928—2008) — японский литературовед и филолог-германист.
 Кавамура, Кагэаки (1850—1926) — военачальник Японской императорской армии, фельдмаршал.
 Кавамура, Каори (1971—2009) — японская рок- и поп-певица.
 Кавамура, Мария (род. 1961) — японская сэйю.
 Кавамура, Норихико (род. 1964) — японский рэндзист, трёхкратный мэйдзин, чемпион мира по рэндзю.
 Кавамура, Сатико — японский геймдизайнер, художник.
 Кавамура, Сэити (1881—1946) — японский миколог.
 Кавамура, Такаси (род. 1948) — японский политик.
 Кавамура, Терри (1949-1969) — капрал армии США, герой Вьетнамской войны